La Prva liga Republike Srpske 2016-2017 è stata la ventiduesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la quindicesima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Formula 
Le 12 squadre disputano una prima fase con un girone di andata e ritorno (Prvi dio natjecanja) per un totale di 22 partite.

Successivamente viene disputata una seconda fase (Drugi dio natjecanja) in cui le prime 6 classificate della prima vengono inserite nella "poule promozione" (Liga za prvaka) per determinare la vincente (e promossa in Premijer liga BiH), mentre le ultime 6 vengono inserite nella "poule retrocessione" (Liga za ostanak) per evitare la discesa in Druga liga.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla poule promozione
      Ammessa alla poule retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Seconda fase

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2017-2018.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Poule promozione

Poule retrocessione

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2016-2017
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2016-2017
 Kup Bosne i Hercegovine 2016-2017
 Kup Republike Srpske 2016-2017

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su sportdc.net
 Archivio fsrs 
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Edizioni della Prva liga Republike Srpske